

Persone 
 Benno von Wiese (1903-1987) – letterato tedesco
 Berthold Wiese (1859-1932) – filologo tedesco
 Carina Wiese (n. 1970) – attrice tedesca
 Klaus Wiese  (1942-2009) – musicista tedesco
 Kobus Wiese (n. 1964) – ex rugbista sudafricano
 Leopold von Wiese (1876-1969) – sociologo tedesco
 Matthew Wiese (n. 1971) – wrestler statunitense
 Tim Wiese (n. 1981) – calciatore tedesco
 Ursula von Wiese (1905-2002) – attrice e scrittrice tedesca
 Wladimir Wiese (1886-1954), nome tedesco dell'oceanografo Vladimir Jul'evič Vize.

Geografia 
 Wiese – fiume della Germania sudoccidentale, lungo 55 km, affluente di destra del Reno.
 Wiese, oggi Wisznia Mała – comune della Slesia